Вальреа́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 55 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4168 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9826,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро
 Вальреас на сайті французького Національного інституту географії 
 Вальреас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вальреас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз
Анклави